Steffen může být:

příjmení
 Albert Steffen (1884–1963) – švýcarský spisovatel a antroposof
 Eduard Steffen (1839–1893) – český akademický malíř
 Britta Steffenová (* 1983) – německá plavkyně
 Renato Steffen (* 1991) – švýcarský fotbalový záložník
 Zack Steffen (* 1995) –  americký fotbalový brankář

křestní jméno
jako varianta jména Steffan
 Steffen Baumgart (* 1972) – německý fotbalista
 Steffen Bringmann (* 1964) − východoněmecký běžec
 Steffen Bühler (* 1985) – německý házenkář
 Steffen Büttner (* 1963) – německý fotbalista
 Steffen Deibler (* 1987) – německý plavec
 Steffen Fetzner (* 1968) – německý stolní tenista
 Steffen Freiberg (* 1981) – německý politik
 Steffen Freund (* 1970) – německý fotbalista
 Steffen Groth (* 1974) − německý herec
 Steffen Hallaschka (* 1971) – německý moderátor
 Steffen Henssler (* 1972) – německý kuchař a moderátor
 Steffen Hofmann (* 1980) – německý fotbalista
 Steffen Iversen (* 1976) − norský fotbalista
 Steffen Krauß (1965–2008) – německý fotbalista
 Steffen Lehle (* 1986) – německý házenkář
 Steffen Berg Løkkebø (* 1987) – norský házenkář
 Steffen Mauersberger (1953–2000) – německý jezdec (enduro)
 Steffen Popp (* 1978) − německý spisovatel
 Steffen Seibert (* 1960) – německý televizní žurnalista
 Steffen Stiebler (* 1971) – německý házenkář
 Steffen Weber (* 1975) – německý jazzový hudebník
 Steffen Wiesinger (* 1969) − německý šavlista